Torbay is een district in het Engelse graafschap Devon.

Torbay of Tor Bay kan ook verwijzen naar:

Plaatsen
 Torbay (Great Southern), een plaats in de Australische staat West-Australië
 Torbay (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
 Torbay (Nieuw-Zeeland), een plaats op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland
 Tor Bay (Canada), een plaats in de Canadese provincie Nova Scotia

Andere
 Tor Bay (Engeland), een baai in het Engelse graafschap Devon
 Torbay-inham, een baai in de Australische staat West-Australië
 Torbay (krater), een krater op de planeet Mars